Переноси́мый набо́р си́мволов () — набор из 103 символов, которые, согласно стандарту POSIX, должны присутствовать в любой используемой кодировке. Включает в себя все печатные символы US-ASCII и часть управляющих. Является базовым алфавитом для практически всех современных языков программирования.

На коды символов из переносимого набора накладываются следующие ограничения:
 NUL должен кодироваться числом, все биты которого установлены в 0;
 коды десятичных цифр (0—9) должны идти в возрастающем порядке, причём коды двух соседних цифр должны различаться на единицу;
 одного байта должно быть достаточно для кодирования всех символов из этого набора (то есть, если байт составлен из 8 бит, коды символов из этого набора не должны превышать 255);
 если для представления символов в языке C используется тип char, коды символов из этого набора обязательно должны быть неотрицательными (это значит, что при использовании EBCDIC тип char должен быть эквивалентен типу unsigned char).

Список символов

Примечания

См. также 

 ASCII

Компьютерные кодировки
POSIX